André Ascencio (1938-), footballeur français ;
  (1991-), boxeur mexicain ;
 Jean Ascencio (1886-1954), homme politique français ;
 Manuel Ascencio Segura y Cordero (1805-1871), écrivain et dramaturge péruvien.
Patronyme hispanique